Mullendorf bezeichnet:

 einen früheren Namen von Mülldorf, Bezirk der Stadt Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen
 einen Ortsteil der luxemburgischen Gemeinde Steinsel